Hering — em alemão, o peixe conhecido como "arenque"
Companhia Hering
Constantin Hering

Desambiguações de sobrenomes